KKG est un sigle qui peut désigner :
 Kernkraftwerk Gösgen (en français, centrale nucléaire de Gösgen), en Suisse ;
 Kernkraftwerk Grafenrheinfeld (en français, centrale nucléaire de Grafenrheinfeld), en Allemagne.

kkg est un code qui peut désigner :
 kalinga, ou plus précisément une variante du kalinga parlé dans la vallée de la Mabaka, aux Philippines, selon le code de langue ISO 639-3.

Code de langue